Щепинский — фамилия:

 Щепинский, Аскольд Александрович (1926—1997) — советский археолог.
 Щепинский, Александр Дмитриевич (1847—?) — русский педагог.
 Щепинский, Владимир Александрович (1898—1975) — французский геолог.